Créée en 1993 par les Archives de la critique d'art, la revue CRITIQUE D'ART répondait à l'origine au besoin d'explorer de manière complète l'ensemble des ouvrages francophones (français, belges, suisses, québécois) consacrés à l'art contemporain, à la critique d'art et à la théorie de l'art. Depuis le n°40 (2012), elle a élargi ses contenus à l'actualité internationale de la littérature critique sur l'art contemporain et est devenue bilingue. Chaque numéro est ainsi constitué d'articles, d'essais, de dossiers et de recensions critiques (à la fois descriptives et évaluatives) permettant aux amateurs d'art, mais aussi aux étudiants, aux enseignants, aux bibliothécaires ou aux libraires de s'orienter dans une masse éditoriale importante. Au sommaire, des articles plus amples, plus critiques et transversaux mettent en lumière les productions éditoriales rendant compte des débats en jeu dans les expositions, les biennales ou dans l'art émergent.

La veille assurée sur l'actualité critique dans plus de 410 pages annuelles de la revue CRITIQUE D'ART assure un suivi de l'activité des auteurs (critiques et théoriciens de l'art) en les mettant par ailleurs aussi à contribution et en leur confiant la lecture d'ouvrages écrits par d'autres de leurs contemporains.

Cet outil bibliographique et critique, qui va bientôt atteindre les 20 000 références et évaluations sur le contenu des livres et des catalogues, constitue une mémoire vivante sur l'édition contemporaine. En conservant le témoignage de ce qui s'écrit au quotidien sur l'art contemporain, CRITIQUE D'ART permet à ses lecteurs d'avoir une idée de la fabrique de la littérature sur l'art, et prépare une lecture historiographique de ce qui s'écrit, au fur et à mesure des nouvelles parutions.

La revue CRITIQUE D'ART, publiée deux fois l'an par les Archives de la critique d'art, est née d'un double constat : en premier lieu, il n'existait pas d'information synthétique sur les publications d'art contemporain en France. Puis, la diffusion du livre ou du catalogue publié par un centre d'art ou un musée affronte de réelles difficultés, et les libraires avaient besoin de connaître l'existence de ces publications".

Depuis le n°40 (automne/hiver 2012), la revue CRITIQUE D'ART a changé de graphisme et a élargi son sommaire à l'international. Elle s'est également dédoublée et publie exclusivement sur http://journals.openedition.org/critiquedart les plus de 350 notes de lecture associées à chaque livraison de la revue imprimée. 

CRITIQUE D'ART, c'est :
 plus de 9 000 notices bibliographiques
 8 500 notes de lecture critique
 769 articles en lien avec l'actualité et les débats d'idées sur l'art contemporain, la critique et la théorie de l'art
 25 portraits d'auteurs
 25 portraits d'artistes
 35 dossiers "Archives" sur les collections des Archives de la critique d'art
 Près de 35 000 noms d'auteurs indexés
 Près de 25 000 noms d'artistes indexés

La "revue CRITIQUE D'ART joue un rôle de pivot", lit-on dans ART PRESS. "En étant axée sur l'actualité  internationale des écrits sur l'art contemporain, elle propose un regard horizontal sur la critique en train de se faire et fonctionne en même temps comme un outil critique". 

 Date de création :  (n° 1)
 Revue bilingue : français / anglais (+ langue originale du texte publié)
 Périodicité : semestrielle
 Genre : actualité de la littérature critique sur l'art contemporain
 Diffusion : Web, librairies et vente directe
 Editeur : Archives de la critique d'art (Rennes)
 
 revue électronique : http://journals.openedition.org/critiquedart

Notes et références

Liens externes 
 
 

Revue d'art